Carica är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Carica ingår i familjen Caricaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Carica (Caricaceae)